

Cinema 
 Selvaggio è il vento (Wild Is the Wind) – film del 1957 diretto da George Cukor

Musica 
 Wild Is the Wind  – canzone composta da Dimitri Tiomkin e Ned Washington per la colonna sonora di Selvaggio è il vento del 1957, eseguita da Johnny Mathis; cover sono state realizzate da altri artisti tra cui Nina Simone e David Bowie
 Wild Is the Wind  – album di Nina Simone del 1966
 Wild Is the Wind  – traccia dell'album New Jersey dei Bon Jovi del 1988